Kironge kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Kironge (vattendrag i Bujumbura Rural), 
 Kironge (vattendrag i Gitega), 
 Kironge (vattendrag i Kayanza), 

Robotskapade Burundiförgreningar